Deze lijst geeft een overzicht van de steden in Marokko met meer dan 50.000 inwoners. De lijst bevat inwoningsaantallen, Nederlandse namen, Arabische namen en regio's. Met afstand is de grootste agglomeratie van Marokko de stad Casablanca. In 2014 woonde hier bijna 3,4 miljoen mensen, dat is 10% van de Marokkaanse bevolking. De op een na grootste stad gemeten naar het aantal inwoners is Fès  met bijna 1,1 miljoen inwoners.

 
Marokko
Grote